

Patronyme 

 Charlotte Frogner (1981-), une actrice norvégienne.

Toponyme 

 Frogner, un quartier de la ville d'Oslo en Norvège ;
 Frogner, un village dans la municipalité de Sørum en Norvège.

Voir aussi 
 Église de Frogner
 Gare de Frogner